Atomic Dog – film del 1998 diretto da Brian Trenchard-Smith
 Atomic Dog – singolo di George Clinton del 1982 tratto dall'album Computer Games